Network kan syfta på:

 Network (media) ‒ en organisation som förser lokala sändarstationer (affiliates) med innehåll i form av inspelade eller direktsända radio- eller tv-program
 Network (film) ‒ amerikansk film från 1976
 Network (film, 2018) ‒ indisk film från 2018
 Network (videospel) ‒ simulatorspel från 1980 för Apple II
 Network (album) ‒ musikalbum från 2004 av Saga
 The Network ‒ amerikanskt new wave-band
 Network (Marvel) ‒ en grupp med Marvel-karaktärer
 The Network ‒ fiktiv organisation som drivs av serietidningshjälten Modesty Blaise

Se även 
 Nätet (olika betydelser) ‒ flera betydelser
 Nätverk ‒ flera betydelser